Polk County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Polk County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Polk County (Florida) – okres státu Florida
 Polk County (Georgie) – okres státu Georgie
 Polk County (Iowa) – okres státu Iowa
 Polk County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Polk County (Missouri) – okres státu Missouri
 Polk County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Polk County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Polk County (Oregon) – okres státu Oregon
 Polk County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Polk County (Texas) – okres státu Texas
 Polk County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin